Байков — російське і болгарське прізвище. Жіноча форма — Байкова.

Відомі носії 

 Байков Вадим Геннадійович — російський композитор, співак і продюсер, хоровий диригент, піаніст.
 Байков В'ячеслав Петрович — удмуртський актор, заслужений та народний артист Удмуртії.
 Байков Микола Аполлонович — австралійський письменник українського походження.
 Байков Олександр Олександрович — академік АН СРСР.

 Байдиков Грицько (Байков) — український кобзар
.

Жінки

Див. також 

 Бойков

Російські прізвища